Чжань Хаоцін і Крістіна Младенович були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Кара Блек і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Ева Грдінова і Валерія Соловйова з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Portugal Open, парний розряд
Жінки, парний розряд